Traité tripartite peut faire allusion à plusieurs objets ou événements :

Écrits 
 Le traité tripartite est le plus long document écrit retrouvé faisant partie de la bibliothèque de Nag Hammadi. Il résume la pensée de l'école valentinienne.

Accords internationaux 
Plusieurs traités engageant trois pays ont été appelés à travers l'Histoire Traité tripartite :

Le traité conclu entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon en septembre 1940 dit aussi traité de l'Axe.
Le traité conclu entre l'Allemagne, les États-Unis et la monarchie autonome des Samoa en 1899.